Giacomo di Scozia
Giacomo I di Scozia
Giacomo II di Scozia
Giacomo III di Scozia
Giacomo IV di Scozia
Giacomo V di Scozia
Giacomo VI di Scozia
Giacomo VII di Scozia